Durbar-Platz (Nepali: दरवार क्षेत्र; englisch Durbar Square) bezeichnet folgende königliche Plätze (und UNESCO-Welterbestätten) in Nepal:

 Durbar-Platz (Kathmandu)
 Durbar-Platz (Patan) in Lalitpur (Nepal)
 Durbar-Platz (Bhaktapur), siehe Bhaktapur#Öffentliche Plätze